Maia se poate referi la:

 Maia (mitologie) -  una dintre cele șapte Pleiade în mitologia greacă.
 Maia (oraș) - un oraș în Portugalia.
 Maia (stea) - stea în constelația Pleiadele.
 Maia Cristea-Vieru, scriitoare și critic literar de origine română, publică din 1967
 Maia Morgenstern (n. 1962) actriță românească
 Maia - drojdie

Loc
 Maia, Cluj
 Maia, Ialomița
 Maia, Mureș

Vezi și 
 Maya (dezambiguizare)